Mužská dvouhra Miami Open 2019 probíhala ve druhé polovině března 2019. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje, poprvé hraného v Miami Gardens, nastoupilo devadesát šest hráčů, z nichž se patnáct probojovalo z kvalifikace. Obhájcem titulu byl John Isner.

Osmnáctiletý Kanaďan Félix Auger-Aliassime se stal nejmladším semifinalistou v dosavadní historii turnaje, prvním teenagerem v této fázi od Andyho Murrayho a Novaka Djokoviće v roce 2007, a prvním tenistou narozeným v roce 2000 a později, který dosáhl této fáze v sérii Masters.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Švýcar Roger Federer, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou sedmičku Johna Isnera po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. V probíhající sezóně si tak jako první hráč připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo stý první singlový titul na okruhu ATP Tour a dvacátou osmou trofej na Masters, v rekordním padesátém kariérním finále této série. V 37 letech Švýcar na Miami Masters triumfoval počtvrté, po letech 2005, 2006 a 2017. Poprvé do turnaje zasáhl již v roce 1999. Bodový zisk jej na žebříčku posunul na 4. příčku. Isner odehrál finále, podle vlastních slov, s bolestivým nártem.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=22
|RD1-team1= Roberto Bautista Agut
|RD1-score1-1=61
|RD1-score1-2=65
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=7
|RD1-team2= John Isner|RD1-score2-1=77|RD1-score2-2=77|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=Q
|RD1-team3= Félix Auger-Aliassime|RD1-score3-1=77|RD1-score3-2=6|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=11
|RD1-team4= Borna Ćorić
|RD1-score4-1=63
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=6
|RD1-team5= Kevin Anderson
|RD1-score5-1=0
|RD1-score5-2=4
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Roger Federer|RD1-score6-1=6|RD1-score6-2=6|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=20
|RD1-team7= Denis Shapovalov|RD1-score7-1=65
|RD1-score7-2=6|RD1-score7-3=6|RD1-seed8=28
|RD1-team8= Frances Tiafoe
|RD1-score8-1=77|RD1-score8-2=4
|RD1-score8-3=2

|RD2-seed1=7
|RD2-team1= John Isner|RD2-score1-1=77|RD2-score1-2=77|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=Q
|RD2-team2= Félix Auger-Aliassime
|RD2-score2-1=63
|RD2-score2-2=64
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=4
|RD2-team3= Roger Federer|RD2-score3-1=6|RD2-score3-2=6|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=20
|RD2-team4= Denis Shapovalov
|RD2-score4-1=2
|RD2-score4-2=4
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=7
|RD3-team1= John Isner
|RD3-score1-1=1
|RD3-score1-2=4
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=4
|RD3-team2= Roger Federer|RD3-score2-1=6|RD3-score2-2=6|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 

 8. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastní poražení 
  Mackenzie McDonald  Dan Evans  Lloyd Harris'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2019